

Палермо — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Палермо — провінція в Італії, у регіоні Сицилія,

Палермо — район у Буенос Айресі.

Палермо — місто, штат Мен
 Палермо — місто, штат Нью-Йорк
 Палермо — місто, штат Північна Дакота
 Палермо — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Див. також 
 «Палермо» — італійський футбольний клуб